Middlemiss ist der Familienname folgender Personen:

 Elinor Middlemiss (* 1967), schottische Badmintonspielerin
 Kenny Middlemiss (* 1964), schottischer Badmintonspieler